Лучшее видео (Best video) — одна из основных номинаций на MTV Europe Music Awards. Вручается с 1997 года (до этого награда называлась Лучший режиссёр). В отличие от остальных номинаций приз выбирает MTV, а не зрители. Открытое голосование не проводится.

MTV Europe Music Awards
Премии в области музыкальных видеоклипов